Torre CN — torre de comunicações no Canadá
 Nanotubo de carbono — nanoestrutura cilíndrica, sigla em inglês CNT
 Central Nacional de Televisão — rede de televisão brasileira originária de Curitiba, Paraná
 Código de Trânsito Brasileiro — código que define as leis no trânsito do país
 Confederação Nacional do Transporte — entidade sindical brasileira
 Confederação Nacional do Trabalho — confederação sindical espanhola de cunho anarcossindicalista
 Conselho Nacional de Transição
 Cadastro Nacional dos Terapeutas - Mantido pela Associação Nacional dos Terapeutas, com sede em São Paulo, SP

Desambiguações de siglas